Чемпионат Египта по футболу 1964/1965 — 15-й чемпионат Египта, проходивший с 6 ноября 1964 года по 1 мая 1965 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1964/1965 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 1964/1965 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
Спорт в Египте в 1964 году
1965 год в Египте